Оруже́йная пала́та может означать:

 Оружейная палата — музей Московского Кремля.
 Королевская оружейная палата — комплекс музеев в Великобритании.
 Дрезденская оружейная палата — исторический музей в Дрездене.

См. также 
 Старое здание Оружейной палаты
 Мастера Оружейной палаты